Asco (fungos) — estrutura produtora de esporos
Asco (vaso) — vaso da Grécia Antiga

Geografia 
 Ascó — Espanha
 Asco (Alta Córsega) — França

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos